Буи:

 Буи — народ в Восточной и Юго-Восточной Азии.
 Буи — язык народа буи.
 Буи — департамент в Северо-Западном регионе Камеруна.
 Буи — коммуна во Франции, находится в регионе Бургундия.
 Бу́и — округ в штате Техас (США)
 Буи, Давид (род. 1988) — центрально-африканский тхэквондист.
 Буи, Жак (1848—1929) — бельгийский оперный певец (баритон).
 Буи-Люксембург — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны.
 Буи-сюр-Орвен — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны.

См. также 
 Аль-и-Буи — шиитская конфедерация в области Гилян (Дайламан), по южному побережью Каспийского моря, правившая в Багдаде в 945—1055.
 Цяньсинань-Буи-Мяо (автономный округ) — автономный округ в провинции Гуйчжоу, Китай.
 Цяньнань-Буи-Мяо (автономный округ) — автономный округ в провинции Гуйчжоу, Китай.
 Буй (значения)